Sansan bezeichnet

Sansan, französische Gemeinde im Département Gers
Sansan (Megalopolis), Theorie einer Megalopolis in Kalifornien
Sansan Versicherungen, eine Schweizer Versicherungsgesellschaft